Frank Serpico – ex poliziotto statunitense noto per il suo impegno contro la corruzione
Serpico – romanzo biografico di Peter Maas sulla vita di Frank Serpico.
Serpico – film statunitense del 1973 diretto da Sidney Lumet
Serpico – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1976 al 1977
Serpico – personaggio di Berserk
Serpico – sistema informatico contro l'evasione fiscale in Italia.